Dambeck (Ludwigslust), een gemeente in de Duitse deelstaat Mecklenburg-Voor-Pommeren
Dambeck (Salzwedel), een plaats en voormalige gemeente in de Duitse deelstaat Saksen-Anhalt